

Казенне — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Казенне — присілок, Половинський округ, Курганська область